Tribrachiorus är ett släkte av mångfotingar. Tribrachiorus ingår i familjen Aphelidesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Tribrachiorus